

Bevande
 Goldwasser – liquore prodotto dal 1598 in Polonia

Persone
 Benjamin Goldwasser – polistrumentista statunitense
 Ehud Goldwasser – militare israeliano
 Shafi Goldwasser – informatica statunitense